Victórico R. Grajales kan syfta på:

Victórico R. Grajales, mexikansk guvernör i delstaten Chiapas 1932–1936.

Geografi

Mexiko 

 Victórico R. Grajales, Ixtapa, Chiapas, 
 Victórico R. Grajales, Las Margaritas, Chiapas, 
 Victórico R. Grajales, La Trinitaria, Chiapas, 
 Victórico R. Grajales, Catazajá, Chiapas,